Congonhense – abitanti di Congonhas do Norte
Congonhense – abitanti di Congonhas